My Life – album Mary Jane Blige
 My Life – singel Game’a
 My Life – singel 50 Centa

Zobacz też 
 It’s My Life
 Moje życie